Пе́ртозеро — топоним и гидроним в России:

 Пертозеро — озеро в Архангельской области
 Пертозеро — посёлок в Сегежском районе Республики Карелия.
 Пертозеро — деревня в Беломорском районе Республики Карелия.
 Пертозеро — деревня в Подпорожском городском поселении Ленинградской области.
 Пертозеро — озеро в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Пертозеро — озеро Сосновецком сельском поселении в Беломорском районе Карелии.
 Пертозеро — озеро в Сумпосадском сельском поселении Беломорском районе Карелии.
 Пертозеро — озеро в муниципальное образование Печниковское, Каргопольский район, Архангельская область,
 Пертозеро — озеро в Вожегодском районе Вологодской области.
 Пертозеро — озеро в муниципальном образовании Ундозерском Плесецкого района Архангельской области.
 Пертозеро — озеро в муниципальном образовании Матигорском Холмогорского района Архангельской области.
 Пертозеро — озеро в муниципальном образовании Пертоминском Приморского района Архангельской области.

См. также 
 Пиртозеро — озеро в Амбарнском сельском поселении Лоухского района Карелии.
 Пиртозеро — озеро в Амбарнском сельском поселении Лоухского района Карелии.